Шахтёрское (, встречается вариант Шахтёрский) — посёлок городского типа, относится к Свердловскому городскому совету Луганской области Украины.

Географическое положение 
Соседние населённые пункты: посёлки Ленинское на севере, Новодарьевка на северо-западе, Дзержинский на западе, Киселёво и сёла Антракоп, Берёзовка на юго-западе, Матвеевка, Рытиково на юге, Уткино, Кондрючее и посёлок Калининский на юго-востоке, город Свердловск на востоке.

История 
Президиум Верховного Совета УССР номером акта 3574-XI от 16.02.1987 года постановил присвоить построенному посёлку — поселению шахтоуправления «Харьковское» и шахты «Похылая» — наименование посёлок Шахтёрское.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По переписи 2001 года население составляло 4149 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 3611 человек.

С весны 2014 года — в составе Луганской Народной Республики.

Местный совет 
94853, Луганская обл., Свердловский городской совет, пгт. Шахтерское, ул. Московская, 5

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Свердловского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании